Lassie (pronúnciese «Lasi») puede referirse a:

 Lassie, una perra ficticia de la raza «collie de pelo largo», personaje canino ideado en 1938 por el escritor británico Eric Knight para su relato titulado Lassie: vuelve a casa;
 Lassie, una serie de televisión estadounidense que, emitida por primera vez en 1954 y exportada a otros países, popularizó el personaje canino creado por Eric Knight;
 Lassie, una película estadounidense de 1994 que da continuidad a las aventuras de la perra Lassie;
 Lassie, un anime japonés de 1996 que da continuidad a las aventuras de la perra Lassie;
 Lassie, una película coproducida en 2005 entre el Reino Unido, Estados Unidos, Francia e Irlanda, adaptación del relato escrito por Eric Knight en 1938.